Делфи може да се односи на:

 Делфи, арехолошко налазиште и град у Грчкој
 Делфи (Индијана)
 Делфи (град)
 Делфи (програмски језик)
 Делфи књижаре, ланац књижара у Србији
 Делфи (цртана серија)